Гиль Швед (; родился в 1968 году в Иерусалиме) — израильский инженер-программист, изобретатель и предприниматель. Он является соучредителем и генеральным директором Check Point Software Technologies Ltd, одной из крупнейших израильских технологических компаний и одной из крупнейших в мире компаний по кибербезопасности.

Биография 
Швед родился в Иерусалиме в 1968 году. Он начал программировать в возрасте 13 лет, а два года спустя начал изучать компьютерные науки в Еврейском университете в Иерусалиме, когда ещё учился в средней школе.

Во время службы в армии он входил в подразделение разведывательного корпуса 8200. После окончания военной службы Швед присоединился к израильской стартап-компании Optrotech (в настоящее время Orbotech), где работал разработчиком программного обеспечения.

В 1993 году Швед основал Check Point вместе с Шломо Крамером, другом Шведа из военной части, и Мариусом Нахтом, с которым он работал в Optrotech.

В том же году Швед изобрел и запатентовал Stateful Packet Inspection, которая послужила основой для первой версии известного FireWall-1, выпущенного в 1994 году. Stateful Inspection до сих пор широко используется в сетевых брандмауэрах.

Швед является генеральным директором и директором Check Point. Ранее он занимал пост президента Check Point и председателя правления. По состоянию на 2018 год Швед является ведущим акционером Checkpoint, владеющим 19,1 % акций компании, с предполагаемой стоимостью 3,4 млрд долларов США. Вторым по величине акционером в Check Point является американская инвестиционная компания Massachusetts Financial Services Company с 7,7 % акций на сумму 1,3 миллиарда долларов на данный момент.

Швед и Check Point подчеркивают «пятое поколение» кибербезопасности, решая основные проблемы, стоящие за такими уязвимостями, как нарушения безопасности WannaCry и NotPetya в 2017 году. Он заявил, что корпоративные предприятия «отстают на два поколения» в своих взглядах на безопасность, и описывает отрасль как «точку перегиба».

В настоящее время он является членом Попечительского совета Тель-Авивского университета и председателем Попечительского Молодежного совета Тель-Авивского университета. Он также является членом Совета директоров Ассоциации «Ехолот», основанной Фондом Раши, устав которого, среди прочего, заключается в снижении отсева учащихся из старших школ.

Признание 
В 2002 году Швед появился на обложке журнала «Forbes».

Он получил множество престижных наград за свои индивидуальные достижения и вклад отрасли, в том числе почетного доктора наук Техниона в июне 2005 года.

World Economic Forum’s Global Leader for Tomorrow также признал его одним из 100 лучших молодых лидеров мира благодаря его приверженности государственным делам и лидерству в областях, выходящих за рамки непосредственных профессиональных интересов. Кроме того, Швед получил награду Академии достижений «Золотая тарелка» за инновационный вклад в бизнес и технологии.

На имя Check Point Software Technologies Швед получил награду «Израильско-американская торговая палата» за компании, демонстрирующие предпринимательские способности и превосходство в области передовых технологий.

В 2010 году Ernst & Young признал Шведа Предпринимателем года в Израиле.

Globes назвал Шведа своим «Человеком года» в 2014 году. В сентябре 2017 года Швед занял 12-е место в списке TheMarker Magazine.

В 2018 году Швед стал обладателем первой в истории премии Израиля в области технологий.

Примечания

Ссылки 
 Биография Джила Шведа на главной странице Check Point
 Профиль пользователя Shwed на Forbes
 Профиль пользователя Shwed на Bloomberg Businessweek
 Мастера Вселенной 14 лет спустя
Изобретатели XXI века
Персоналии:Иерусалим
Изобретатели Израиля
Программисты Израиля
Миллиардеры Израиля
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1968 году
Страницы с непроверенными переводами